USS Wisconsin je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Wisconsin (BB-9) 
 USS Wisconsin (BB-64)

Wisconsin